Вагенкнехт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вагенкнехт, Детлеф (род. 1959) — восточногерманский легкоатлет.
 Вагенкнехт, Сара (род. 1969) — немецкий политик, доктор экономических наук, журналист.